Kate Middleton peut désigner :
 Kate Middleton (1982-), nom couramment donné à Catherine Middleton, l'épouse du prince William, duc de Cambridge
 Kate Middleton (1987-), une apnéiste néo-zélandaise